Pullospora är ett släkte av svampar. Pullospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pullospora